Achirow ist der Familienname folgender Personen:
 Achat Achirow (* 1970), kasachischer Judoka
 Sergej Achirow (* 1965), kasachischer Judoka